Mannschaftskraftwagen steht für:
 Mannschaftskraftwagen, Transportfahrzeug des THW, Vorgänger des Gerätekraftwagen #Gerätekraftwagen 2
 Mannschaftskraftwagen (Kfz. 70), Gruppenfahrzeug bei motorisierten Infanterie-Einheiten der Wehrmacht, siehe Liste von Radfahrzeugen der Wehrmacht #Leichte geländegängige (gl.) Lkw.